Arh ist ein Namensteil folgender Personen:
 Kristjan Arh Česen (* 1997), slowenischer Fußballspieler

ARH steht als Abkürzung für:
 Agence Régionale de l'Hospitalisation
 Armed Reconnaissance Helicopter (Englisch für: bewaffneter Aufklärungshubschrauber)
 ARH (Automarke), ehemalige spanische Automarke
 autosomal rezessive Hypercholesterinämie, eine Fettstoffwechselstörung

AR-H steht für:
 Chaco (Provinz), ISO-3166-2-Code der argentinischen Provinz

ArH steht als Abkürzung für:
 Arminia Heidelberg, Studentenverbindung

ARH